Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 46-os jelzésű villamosok:

Magyarország 

 46-os villamos (Budapest)megszűnt

Ausztria 

 46-os villamos (Bécs)